Prescher ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Prescher (1593–1675), deutscher Pfarrer

 Heinrich Prescher (1749–1827), deutscher Historiker
 Manfred Prescher (* 1961), deutscher Journalist, Buchautor und Radiomoderator.
 Paul Prescher (1628–1695), schwäbischer Orgelbauer
 Rudolf Prescher (1912–1997), deutscher Feuerwehrmann
 Sören Prescher (* 1978), deutscher Schriftsteller
 Thomas Prescher (* 1966), deutscher Uhrmacher
 Walter Prescher van Ed (1916–1988), deutscher Maler